Пашковка — топоним.

Россия

Реки 
 Пашковка (приток Косьвы) — в Пермском крае и Свердловской области
 Пашковка (приток Сапа) — в Свердловской области

Украина 
 Пашковка — село Макаровского района Киевской области
 Пашковка — село, Балтский район Одесской области, ликвидировано в 2001 году
 Пашковка — село Козельщинского района Полтавской области
 Пашковка — село Нежинского района Черниговской области